Johannes IV van Alexandrië (Grieks), patriarch van Alexandrië (569-579)
 Johannes IV Nesteutes, patriarch van Constantinopel (582-595)
 paus Johannes IV, paus (640-642)
 Johannes IV van Alexandrië (Koptisch), patriarch van Alexandrië (776-799)
 Johannes IV van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (797-810)
 Johannes IV Qurzahli, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië (910-922)
 Johannes IV Doukas Laskaris, keizer van Nicaea (1258-1261)
 Johannes IV Megas Komnenos, keizer van Trebizonde (1429-1459)
 Luchthaven Asmara, ook bekend als Luchthaven Johannes IV